Села:
 Любомирка — Вінницька область, Чечельницький район
 Любомирка — Житомирська область, Бердичівський район
 Любомирка — Кіровоградська область, Добровеличківський район
 Любомирка — Кіровоградська область, Олександрівський район
 Любомирка — Одеська область, Подільський район
 Любомирка — Хмельницька область, Полонський район